Badanj (Velebit), vrh na Velebitu
 Badanj (Drniš), naselje u sastavu grada Drniša
 Badanj (pećina), pećina kod Stoca